Адама́нтий (; ):

 Адамантий — старинное название алмаза.
 Адамантий — мужское имя, например:
 Адамантий — древнеримский врач начала V века.
 Адамантий (Marvel Comics) — вымышленный металл из комиксов Марвел. Из этого материала были сделаны когти Росомахи.

См. также 
 Адам | Адамас | Адамант